Jeanne Devos (fotograaf)
 Jeanne Devos (zuster)